Southern steht für:

 Southern (Bahnbetriebsgesellschaft), britische Eisenbahngesellschaft
 Southern Railway (Großbritannien), britische Eisenbahngesellschaft
 Southern Railway (Indien), indische Eisenbahngesellschaft
 Southern Railway (Vereinigte Staaten), US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Southern GT, britischer Automobilhersteller
 Southern Automobile Manufacturing Company (Florida), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Florida (1906–1908)
 Southern Automobile Manufacturing Company (Tennessee), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Tennessee (1920)
 Southern Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Southern Motor Manufacturing Association, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Southern Motor Sales Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Southern Motor Company, britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Southern Wine & Spirits, US-amerikanischer Getränkegroßhändler

geographisch:
 Southern District, Distrikt in Botswana
 Southern District (Hongkong), Distrikt auf Hong Kong Island
 Southern Province (Sierra Leone)
 Southern Region (Malawi)
 Southern (United) States, die US-Südstaaten
 Mount Southern, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Southern ist der Familienname folgender Personen:
 Ashleigh Southern (* 1992), australische Wasserballspielerin
 Clara Southern (1860–1940), australische Künstlerin
 Daniel Southern, US-amerikanischer Schauspieler
 Eddie Southern (* 1938), US-amerikanischer Leichtathlet
 Edwin Southern (* 1938), britischer Molekularbiologe
 Henry Neville Southern (1908–1986), britischer Ornithologe
 Jeri Southern (1926–1991), US-amerikanische Jazzpianistin und Sängerin
 Lauren Southern (* 1995), kanadische politische Aktivistin, Webvideoproduzentin, Autorin und Journalistin
 Linda Southern-Heathcott (* 1963), kanadische Springreiterin
 Margaret Southern (* 1931), kanadische Reitstallbesitzerin
 Pat Southern (* 1948), britische Bibliothekarin und Historikerin
 Richard William Southern (1912–2001), britischer Mittelalterhistoriker
 Ron Southern (1930–2016), kanadischer Reitstallbesitzer
 Taryn Southern (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Terry Southern (1924–1995), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Southern Blot, eine molekularbiologische Untersuchungsmethode
 Southern Comfort (Begriffsklärung)
 Southern River
 Süden (Begriffsklärung)